Sevignac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sévignac, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne, 
 Sévignacq, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sévignacq-Meyracq, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,